Grjebine kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexis Grjebine
 A. Grjebine

Robotskapade auktorsförkortningar